Burgkopf ist der Name folgender Erhebungen:
 Burgkopf (Hunsrück) (371 m), im Hunsrück auf der Gemarkung von Fell, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Burgkopf (Rothaargebirge) (658 m), im Rothaargebirge östlich von Rüspe, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Burgkopf (Schwarzwald) (893 m), im Schwarzwald bei Baiersbronn, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Burgkopf (Zillertaler Alpen) (2221 m), in den Zillertaler Alpen in Tirol